Андрей Владимирович Попов: Попов, Андрей Владимирович (1940—2009) — советский и российский энтомолог.
 Попов, Андрей Владимирович (род. 1962) — российский историк-архивист.